Cherna Mesta kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjerna mesta, vattendrag, Blagoevgrad, 
 Tjerna Mesta, distrikt, Blagoevgrad, Obsjtina Jakoruda, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar